Bald Eagle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle (Kentucky), im Bath County
 Bald Eagle (Maryland), im Prince George’s County
 Bald Eagle (Minnesota), im Ramsey County
 Bald Eagle (Blair County, Pennsylvania)
 Bald Eagle (York County, Pennsylvania)
 Bald Eagle Center, im Cass County, Minnesota
 Bald Eagle Hills, im Stafford County, Virginia
 Bald Eagle Village, im Sussex County, Delaware

Geografische Objekte:
 Bald Eagle Formation
 Bald Eagle Mountain
 Bald Eagle State Forest
 Bald Eagle Run, Fließgewässer im Morgan County, Ohio
 Bald Eagle State Park
 Bald Eagle Valley
 Bald Eagle State Park, Park im Centre County, Pennsylvania

sonstiges
 Projekt-Codename zur Entwicklung eines Höhenaufklärers, aus dem die Lockheed U-2 hervorging

Siehe auch:
 Bald Eagle Creek
 Bald Eagle Lake
 Bald Eagle Island
 Bald Eagle ist englisch für Weißkopfseeadler